

Суворовка — село, Буландинський район, Акмолинська область
 Суворовка — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область

Суворовка — село, Фалештський район

Суворовка — село, Благовіщенський район, Алтайський край
 Суворовка — село, Переволоцький район, Оренбурзька область

Суворовка — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Суворовка — село, Миколаївська область, Новоодеський район
 Суворовка — село, Херсонська область, Голопристанський район